Rosdorf pode ser:
Rosdorf (Gotinga) - município da Alemanha do estado da Baixa Saxônia.
Rosdorf (Holstein) - município da Alemanha do estado de Schleswig-Holstein.

Desambiguações de topônimos